Proske ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Proske (1881–1950), deutscher Verwaltungsjurist
 Andrea Proske (* 1986), kanadische Ruderin
 Carl Proske (1794–1861), Kirchenmusiker und Geistlicher
 Florian Proske (* 1996), deutscher Eishockeytorwart
 Frank Proske (* 1958), deutscher Eishockeyspieler
 Hermann Proske (1928–2007), deutscher Politiker (SPD) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Hieronymus Proske (* 1948), deutscher bildender Künstler, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Jenn Proske (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin
 Matthias Proske, deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer
 Oliver Proske (* 1971), deutscher Bühnenbildner, Industriedesigner, Ausstellungsdesigner, Produzent und Geschäftsführer 
 Rüdiger Proske (1916–2010), deutscher Journalist, Autor und Gewerkschafter
 Uwe Proske (* 1961), deutscher Fechter
 Wolfgang Proske (* 1954), deutscher Sozialwissenschaftler und Historiker
 Yannick Proske (* 2003), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Broske